-{PGC}- 1573089 може да се односи на објекат дубоког неба са -{IC}- ознакама:
IC 1120/1
IC 1120/2